Варе, Велло Иосифович (1923—2007) — эстонский публицист, советский военный теоретик, доктор военных наук (1970), генерал-майор.
 Варе, Луи-При (1766—1807) — французский военный деятель, бригадный генерал (1803 год), участник революционных и наполеоновских войн.